Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Andrij Medvedjev 6-2,6-3.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (campione)
 Magnus Norman (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)
 Magnus Larsson (primo turno)

 Richard Fromberg (secondo turno)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Carlos Costa (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1998
ATP Tour 1998